Kommunistische Partei Indiens steht für:
 Kommunistische Partei Indiens
 Kommunistische Partei Indiens (Maoistisch)
 Kommunistische Partei Indiens (Marxisten)